Парламентские выборы в Сан-Марино 2012 года проходили 11 ноября. На них на 4-летний срок были избраны 60 членов Генерального совета Сан-Марино.

На выборах победила правящая Сан-Маринская христианско-демократическая партия, возглавляющая коалицию Сан-Марино Общее благо. Ей противостояли коалиция Согласие за страну во главе с Социалистической партией, а также третья коалиция Активное гражданство.

Результаты 

Из избранных депутатов 20 попали в парламент впервые, было избрано 10 женщин.

См. также 
 Генеральный совет Сан-Марино

Примечания 

Сан-Марино
Выборы в Сан-Марино
2012 год в Сан-Марино
Ноябрь 2012 года